

Astronomia 
 1487 Boda – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Boda – sottodistretto del Bangladesh
 Boda – nagar panchayat dell'India situata nel distretto di Rajgarh, nello stato federato del Madhya Pradesh
 Boda – subprefettura della Prefettura di Lobaye, nella Repubblica Centrafricana
 Boda – area urbana della Svezia
 Boda – comune dell'Ungheria situato nella provincia di Baranya, nella regione Transdanubio Meridionale

Personaggi immaginari 
 Boda – personaggio dei fumetti di Rat-Man
 Vima-Da-Boda – personaggio di Guerre stellari

Persone 
 Imre Boda – ex calciatore ungherese
 John Boda – compositore e professore di musica statunitense
 József Boda – calciatore ungherese
 Katsushi Boda – animatore giapponese
 Victor Biaka Boda – politico ivoriano